Futbol'nyj Klub Voenno-Vozdušnye Sily Moskva – società calcistica sovietico
VVS Mosca – squadra di pallanuoto
VVS Mosca – squadra di Hockey su ghiaccio